

Persone

Geografia 
 Insenatura di Keller – insenatura situata sulla costa di Lassiter, nella Terra di Palmer, in Antartide

Keller – frazione della città di Lindow (Mark) (Brandeburgo)
 Lago Keller (Kellersee) – lago dello Schleswig-Holstein

Keller – antico nome di Gries-San Quirino, quartiere di Bolzano

Keller – città del Texas
 Keller – città della Virginia
 Keller – census-designated place (CDP) nello stato di Washington

Altro
 5938 Keller – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1980
 Auerbachs Keller – storico locale di Lipsia, in Germania
 Chris Keller – personaggio della serie televisiva statunitense Oz
 Jennifer Keller – personaggio di finzione della serie televisiva Stargate Atlantis
 Keller editore – casa editrice italiana di Rovereto
 Keller Patera – struttura geologica della superficie di Venere
 Medaglia Thomas Keller – premio assegnato dalla Federazione Internazionale Canottaggio (FISA)
 Villa Keller – villa di Monza, Lombardia

Pagine correlate
Ferdinand Keller